X – Ten – dziesiąty album niemieckiego zespołu Blue System wydany 31 października 1994 przez Hansa Records, oznaczony w katalogu numerem 74321-23456-2 (wydanie CD). Album zawiera 11 utworów.

Lista utworów 
 CD (Hansa 74321-23456-2) – 31 października 1994

Twórcy 
 Muzyka: Dieter Bohlen
 Autor tekstów: Dieter Bohlen
 Wokalista: Dieter Bohlen
 Producent: Dieter Bohlen
 Aranżacja: Dieter Bohlen

Notowania na listach przebojów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Albumy Blue System
Albumy muzyczne wydane w roku 1994